Jussi Tapio, fiński skoczek narciarski
 Jussi Tapio, fiński hokeista